Клаудио Брук Марнат (, известный как Клаудио Брук) (28 июля 1927, Мехико, Мексика — 18 октября 1995, там же) — мексиканский актёр театра и кино, а также мастер дубляжа, бывший футболист.

Биография 
Родился 28 июля 1927 года в Мехико в британской семье. В молодости работал в посольстве Великобритании, одновременно с этим был также футболистом  и играл за ФК «Атланте». В мексиканском кинематографе дебютировал в 1955 году и с тех пор снялся в 103 работах в кино и телесериалах. Свою кинематографическую карьеру начал в качестве актёра дубляжа, чуть позже стал играть в театре. Первым его спектаклем стал «Юбилейный вальс», далее последовали «Нулевой час» и «Человек Дейла Вассермана». Снимался в ряде культовых телесериалах: Страстная Изабелла, Хуана Ирис, Секретная тропа, Путь к славе, Тереса и ряде других. В 1965 году сотрудничал с выдающимся мексиканском кинорежиссёром Луисом Бунюэлем, в фильме Симеон Столпник, где он сыграл главную роль. Благодаря тому, что актёр кроме родного испанского языка владел в совершенстве английским и французским языками, его приглашали сниматься за пределы Мексики и Латинской Америки. С 1984 по 1992 год он стал рекламировать по мексиканскому телевидению рекламные товары, самой популярной рекламой стала реклама автомобилей марок Dodge и Chrysler.

Последние годы жизни 
В последние годы жизни актёр серьёзно заболел, у него была обнаружен рак желудка, но он превозмогая боль и не думал оставлять кинематограф. В последний год своей жизни он смог сняться в шести работах в кино.

Скончался 18 октября 1995 года в Мехико от рака желудка. Проститься с ним пришло очень много почитателей его творчества и актёров, в том числе и три его супруги, которые пришли проводить его в последний путь.

Личная жизнь 
Актёр Клаудио Брук был женат трижды.
 Первой супругой актёра была актриса Мерседес Паскуаль. В этом браке родилась дочь Клаудия Брук, которая также стала актрисой. Брак кончился разводом.
 Второй супругой актёра была актриса Эухения Авенданьо. В этом браке родилась дочь Симона Брук, которая стала актрисой и певицей. Брак постигла та же самая участь.
 Третьей супругой актёра была актриса Алисия Бонет. В этом браке родились два сына: Артуро и Габриэль (1975-2004). Габриэль трагически погиб в ДТП 14 июня 2004 года. Этот брак просуществовал до смерти актёра.

Интересные факты 
 У него был высокий рост — 6' 3" (1,91 м).

Фильмография

Награды

Ссылки 
 
 Клаудио Брук на сайте КиноПоиск 

Персоналии по алфавиту